Naso (Messina), uma cidade na Itália.
Naso (género)
Publius Ovidius Naso - mais conhecido como Ovídio

Localidades

Naso (Messina)

Desambiguação